Douglas is de verengelsing van het Gaelische Dubh ghlas (donkergrijs of donkergroen).

Geografie 
Engeland
 Douglas, rivier in Engeland

Ierland
 Douglas (Ierland), stad in de Ierse county Cork

Eiland Man
Douglas (Man), hoofdstad van het eiland Man

Verenigde Staten
Camp Douglas, plaats in de staat Wisconsin
Douglas (Alabama), plaats in de staat Alabama
Douglas (Arizona), plaats in de staat Arizona
Douglas (Georgia), plaats in de staat Georgia
Douglas (Kansas), plaats in de staat Kansas
Douglas (Massachusetts), plaats in de staat Massachusetts
Douglas (Michigan), plaats in de staat Michigan
Douglas (Nebraska), plaats in de staat Nebraska
Douglas (North Dakota), plaats in de staat North Dakota
Douglas (Oklahoma), plaats in de staat Oklahoma
Douglas (Wyoming), plaats in de staat Wyoming
New Douglas, plaats in de staat Illinois

Zuid-Afrika
Douglas, zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gemeente Siyancuma

Biologie 
Douglasspar, boom uit de dennenfamilie
Douglas (hout), hout van de douglasspar

Merknaam 
Douglas (fiets), fietsmerk
Douglas (label), platenmaatschappij
Douglas (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk
Douglas (parfumerie), Duitse parfumerie
Douglas (pushback), Brits constructeur van pushbacktrucks
Douglas Aircraft Company, Amerikaans vliegtuigfabriek

Naam 
Douglas (achternaam), naam van een Schotse clan
Douglas (voornaam), Engelse jongensnaam

Personen met de achternaam Douglas 
Aaron Douglas, Canadees acteur
Alfred Douglas, Brits dichter en schrijver
Archibald Douglas, diverse Schotse edellieden (doorverwijspagina)
Ashanti Douglas, Amerikaans zangeres en actrice
Brandon Douglas, Amerikaans acteur
Caimin Douglas, Nederlands atleet
Carl Douglas, Jamaicaans zanger
Daniel Douglas, Nederlands kunstschilder en dichter
Darl Douglas, Nederlands voetballer
Dave Douglas,  Amerikaans jazztrompettist en componist
Denzil Douglas, politicus en minister-president van Saint Kitts en Nevis
Desmond Douglas, Brits tafeltennisser
Diana Douglas, Amerikaans actrice
Donna Douglas, Amerikaans actrice
Douglas, Nederlands Braziliaans voetballer 
Franky Douglas, Antilliaans gitarist en modern-creative-componist
Gabrielle Douglas, Amerikaans turnster
Illeana Douglas, Amerikaans actrice en regisseuse
Jack Douglas (acteur), Brits acteur
James Douglas (arts), Schots arts en anatoom
James Douglas (bokser), Amerikaans bokser
Jerry Douglas, Amerikaans acteur
Jesse Douglas, Amerikaans wiskundige
Jim Douglas (jazzmusicus), Schots jazzmuzikant
Jim Douglas (politicus), Amerikaans politicus
John Sholto Douglas, Schots edelman
Jozua Douglas, Nederlands kinderboekenschrijver
Karel Robert Douglas, Zweeds edelman
Kirk Douglas, Amerikaans acteur
Marjory Stoneman Douglas, Amerikaans journaliste, schrijfster, feministe en milieuactiviste
Mary Douglas, Brits antropologe
Melvyn Douglas, Amerikaans acteur
Michael Douglas, Amerikaans acteur, zoon van Kirk en Diana Douglas
Mike Douglas, Amerikaans zanger, entertainer en presentator
Norman Douglas, Schots schrijver
Robert Douglas (1727-1809), Schots edelman en militair
Robert Douglas (acteur), Brits-Amerikaans acteur en regisseur
Robert van Breugel Douglas, Nederlands lid van de Raad van State en publicist
Shane Douglas, Amerikaans promotor en professioneel worstelaar
Stan Douglas, Afrikaans-Canadees installatie- en videokunstenaar
Stephen Douglas, Amerikaans politicus
Steve Douglas, Engels darter
Tommy Douglas, Canadees predikant en politicus
Troy Douglas, Nederlands atleet
William Sholto Douglas, Brits officier

Sport 
Douglas Royal FC, voetbalclub van het eiland Man

Wetenschap 
Holte van Douglas, ruimte tussen uterus (baarmoeder) en rectum (endeldarm) in de buikholte bij de vrouw

Overig 
Hertog van Douglas, Schotse adellijke titel
Douglas (comedyshow), een comedyshow van Hannah Gadsby

Zie ook 
Douglas County (doorverwijspagina)
Port Douglas (doorverwijspagina)

Schotse achternaam